Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lucas Arnold Ker che ha battuto in finale Vincenzo Santopadre 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Julián Alonso (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)

 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)
 Marcelo Charpentier (secondo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1997